Paraguayban számos sziklarajz ismert. Eredetük nem teljesen tisztázott. A hely neve: Ita Letra.

Feliratok
Ezen paraguayi indián feliratok, amelyek Paraguay-ban jól ismertek és feltalálási helyük turistalátványosság. Ezek a rajzok valószínűleg egyszerű indián falfeliratok.

Félreértések
Ezen feliratok egy részéről egy dél-amerikai kiadványban szerepelt néhány rajz, fényképek nélkül. A hozzá tartozó leírás indított el a 20. században egy sorozatos feltételezéseken alapuló mende-mondát, amelynek lényege az volt, hogy ezek a feliratok magyar pálos-szerzetesektől származnak, akik Dél-Amerika belső részeinek felfedezésében és az indiánok megtérítésében vettek volna részt. Azonban levéltári iratok közül semmi sem támasztja alá a pálosok dél-amerikai jelenlétét.

Egyesek szintén a pálosokhoz kötik a dél-amerikai Pedra da Gavea-i sziklán talált feliratokat, az 1567-ból származó brazíliai rovásokat. Azonban ezeknek a feltételezéseknek sincs semmilyen alapja.

Megjegyzendő, hogy a paraguayi, 1910-ben felfedezett indián barlangrajzok a Cerra Pólilla nevű röghegységben találhatóak. Erről tévesen azt hitték, hogy a nevét a pálosokról kapta. Ezzel szemben a hegység neve molylepkét jelent, így a nevének sincs semmi köze a pálosokhoz.

A félreértések tisztázása
Egy másik, szintén Fehérné Walter Anna könyvéből származó felirat eredetije látható az alábbi ábrán.
 

A képen világosan látszik, hogy a bal oldali, rovásfeliratnak hitt rajz a jobb oldali, nyilvánvalóan indián barlangfelirat torzított és kiegészített változata. Vagyis ez a felirat eredetije. Más szavakkal, a jobb oldali fényképen látható barlangfelirat lehetett az alapja a bal oldali feliratnak. Így összességében semmi értelme ezeket a paraguayi kőfeliratokat a rovásíráshoz kapcsolni.

Külső hivatkozások 
 Petroglyph National Monument - Una experiencia fuera de este mundo (spanyolul)
Ita Letra - Grandes misterios de la prehistoria del Paraguay
Manuel Cuenca. Itá Letra. Paraguay. Inscripciones prehistóricas sobre piedra y deportes extremos  (spanyolul)
 Paraguay, ezen belül a Petroglyph sites című szakasz (angolul)

István Bakk: Pauliner auf dem Gebiet Amerikas, oder in der neuen Welt angenommene Missionsdienst (német)
Bakk István: Pálosok Amerika földjén avagy az Újvilági küldetéses szolgálat
Bakk István: Fathers in the Americas / Pálosok Amerika földjén

Sziklarajzok Paraguay-ban (angolul)
Torbágyi Péter: Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az első világháború előtt

Epigráfia
Paraguay